David Slivnik, slovenski hokejist, * 27. junij 1987, Hrušica. 

Slivnik je hokejsko kariero začel v Beljaku pri ekipi VSV, kjer je od osmega leta kalil svoje sposobnosti in tudi dobival vse več priložnosti na pomembnih tekmah. V sezoni 2004/05 je prvič zaigral za člansko ekipo VSV. V sezoni 2007/08 mu je trener Greg Holst namenil priložnost na 50 tekmah v sezoni (45 tekmah rednega dela in 5 tekmah končnice). Na teh 50 tekmah je dosegel 2 gola. S klubom je v sezoni 2005/06 osvojil naslov avstrijskega državnega prvaka. V sezoni 2009/10 je igral za kluba Jesenice Mladi in Acroni Jesenice, z Jesenicami je tudi osvojil naslov slovenskega državnega prvaka. Od sezone 2010/11 igra za EC Dornbirn v avstrijski ligi. Ob koncu sezone 2013/14 je bil posojen v EHC Lustenau v avstrijsko 2. ligo, kamor je po koncu sezone tudi prestopil. 

Slivnik je bil slovenski mladinski reprezentant. Nastopil je že v vseh reprezentančnih selekcijah, razen v članski, v katero še ni dobil povabila.

Slivnik živi na Hrušici.

Pregled kariere

|-
| VSV EC
| Avstrijska ml. liga
| 02/03
|
| 11
| 1
| 3
| 4
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| VSV EC
| Avstrijska ml. liga
| 03/04
|
| 2
| 4
| 5
| 9
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| rowspan=2|VSV EC
| Avstrijska ml. liga
| 04/05
|
| 26
| 8
| 15
| 23
| 
| 57
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Avstrijska liga
| 04/05
|
| 1
| 0
| 0
| 0
| 
| 0
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
|Slovenija
| Svetovno prvenstvo U18 D1
| 05
|
| 5
| 3
| 0
| 3
| -2
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| rowspan=2|VSV EC
| Avstrijska ml. liga
| 05/06
|
| 11
| 5
| 6
| 11
|
| 8
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| Avstrijska liga
| 05/06
|
| 10
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno ml. prvenstvo D1
| 06
|
| 5
| 0
| 0
| 0
| 
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| rowspan=2|VSV EC
| Avstrijska ml. liga
| 06/07
|
| 21
| 7
| 18
| 25
| 
| 62
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Avstrijska liga
| 06/07
|
| 32
| 1
| 0
| 1
| -4
| 8
|
| 4
| 0
| 0
| 0
| 
| 0
|-
| Slovenija
| Svetovno ml. prvenstvo D1
| 07
|
| 5
| 0
| 0
| 0
| -4
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| VSV EC
| Avstrijska liga
| 07/08
|
| 45
| 2
| 0
| 2
| -1
| 20
|
| 5
| 0
| 0
| 0
| 
| 0
|-
| VSV EC
| Avstrijska liga
| 08/09
|
| 39
| 0
| 1
| 1
| -3
| 2
|
| 6
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| Jesenice Mladi
| Slohokej liga
| 09/10
|
| 14
| 8
| 9
| 17
|
| 54
|
| 3
| 2
| 1
| 3
|
| 2
|-
| rowspan=2|Acroni Jesenice
| Avstrijska liga
| 09/10
|
| 46
| 0
| 1
| 1
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenska liga
| 09/10
|
| 1
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
| 3
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| EC Dornbirn
| Avstrijska 2. liga
| 10/11
|
| 33
| 6
| 17
| 23
|
| 38
|
| 8
| 0
| 3
| 3
|
| 6
|-
| EC Dornbirn
| Avstrijska 2. liga
| 11/12
|
| 26
| 3
| 6
| 9
|
| 40
|
| 8
| 2
| 1
| 3
|
| 6
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 353
| bgcolor="#7FFF00" | 48
| bgcolor="#7FFF00" | 81
| bgcolor="#7FFF00" | 129
| bgcolor="#7FFF00" | -14
| bgcolor="#7FFF00" | 341
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 37
| bgcolor="#7FFF00" | 4
| bgcolor="#7FFF00" | 5
| bgcolor="#7FFF00" | 9
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 14
|}

Sklici

Zunanje povezave 
 

Slovenski mladinski hokejski reprezentanti
Slovenski hokejski branilci
Hokejisti VSV EC
Hokejisti HK Jesenice Mladi
Hokejisti HK Jesenice
Hokejisti EC Dornbirn
Hokejisti EHC Lustenau